Сезон 2013/2014 — 75-й сезон для московского «Локомотива» в чемпионате страны, 23-й в высшем дивизионе и 21-й в чемпионате России. Сезон охватывает период с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года. Клуб принимает участие в двух турнирах — чемпионате и Кубке России.
Перед началом сезона главный тренер Славен Билич был отправлен в отставку после того, как в сезоне 2012/2013 «Локомотив» показал худший результат за всю историю чемпионатов России — 9-е место. Его на посту главного тренера сменил Леонид Кучук, ранее возглавлявший футбольный клуб «Кубань».

Обзор сезона 
Второй гол Даме Ндойе в ворота «Спартака» 3 ноября 2013 года стал 1000-м для «Локомотива» в играх Российской футбольной премьер-лиги.

Победив краснодарскую «Кубань» 2 декабря 2013 года, «Локомотив» вышел в лидеры Российской футбольной премьер-лиги впервые за 7 лет: предыдущий раз команда возглавляла турнирную таблицу под руководством Славолюба Муслина в октябре 2006 года после 22 туров чемпионата.

Трансферы

Пришли 

Последнее обновление: 18 февраля 2014
Всего:  32 миллиона €

Ушли 

Последнее обновление: 18 февраля 2014
Всего:  14,5 миллионов €

Отправились в аренду

Состав

Первая команда

Стартовый состав 
Матчи, начатые в старте (только РФПЛ)
По данным на 16 мая 2014
Расстановка 4-2-3-1

Молодёжный состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Чемпионат России

Турнирная таблица 

Источник: rus.rfpl.org/table
В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:
 по наибольшему числу побед во всех матчах;
 по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле);
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.

Результаты по турам

Матчи

Товарищеские

Чемпионат России

Кубок России

Статистика сезона

Игры и голы 
На 16 мая 2014

|-
|colspan="14"|Игроки, ушедшие из команды по ходу сезона

|}

Бомбардиры 
На 16 мая 2014

Игроки «Локомотива» на Чемпионате мира 2014

Игроки «Локомотива» в сборных России

Первая 
Защитник Максим Беляев,полузащитники Алексей Миранчук, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов, Максим Григорьев.

Студенческая 
Полузащитник Алан Чочиев.

Молодёжная U-21 
Вратарь Мирослав Лобанцев,полузащитник Алексей Миранчук.

1995 U-19 
Вратарь Мирослав Лобанцев,защитники Виталий Лысцов, Олег Мурачев, Темур Мустафин,полузащитники Дмитрий Баринов, Александр Ломакин, Антон Миранчук, Андрей Чернецов,нападающие Аршак Корян, Алексей Турик, Андреа Чуканов.

1996 U-17/U-18 
Полузащитники Дмитрий Баринов, Сергей Макаров,нападающие Денис Анисимов,
Рифат Жемалетдинов.

1997 U-17 
Вратарь Илья Ищенко,защитник Джамшед Рахмонов,полузащитники Николай Кипиани, Сергей Серченков, Георгий Махатадзе,нападающий Тимур Коблов.

1998 U-16 
Вратарь Илья Гнездилов,защитники Александр Разоренов, Виктор Фереферов, Евгений Фетисов,полузащитники Иван Галанин, Георгий Махатадзе,нападающие Артем Галаджан, Михаил Лысов.

1999 U-15 
Полузащитник Максим Калачевский.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2013/14 на официальном сайте клуба ФК «Локомотив» Москва

2013/2014
Локомотив
Локомотив